Кубок Узбекистана по футболу 2004 года — футбольный турнир, в котором участвовали 36 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 1 октября 2004 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентскими клубами «Пахтакор» и «Трактор». Обладателем Кубка в 6-й раз (в 4-й подряд) стал «Пахтакор».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2004 году
2004